Диади́ Самассеку́ (; род. 11 января 1996 года, Бамако, Мали) — малийский футболист, полузащитник клуба «Хоффенхайм», выступающий на правах аренды за «Олимпиакос» и сборной Мали.

Клубная карьера 
В августе 2015 года Самассеку подписал четырёхлетний контракт с австрийским клубом «Ред-Булл Зальцбург». Был переведён в фарм-клуб команды — «Лиферинг», весь сезон 2015/2016 провёл в его составе. 11 сентября 2015 года дебютировал за него в поединке против «Флоридсдорфа». Всего за чемпионат сыграл 25 встреч.

Перед сезоном 2016/2017 отправился на сборы с основной командой. Стал игроком стартового состава. 30 июня 2016 года дебютировал в австрийской Бундеслиге в поединке против «Вольфсбергера», выйдя на поле в основном составе и будучи заменённым на 65-ой минуте Конрадом Лаймером.

В августе 2019 года Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм», подписав с клубом контракт до июня 2024 года.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Мали до 20 лет. Участник чемпионата мира среди молодёжи 2015 года. Вместе с командой завоевал бронзовые медали, победив в поединке за 3-е место сверстников из Сенегала. На турнире провёл все семь встреч, во всех выходил в основном составе, забил 2 мяча.

29 июня 2014 года Самассеку дебютировал в главной команде страны в товарищеском поединке против сборной Китая.

Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Диади был вызван в состав своей национальной сборной. Во втором матче против Туниса он забил гол на 60-й минуте, а команды сыграли в ничью 1:1.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Лиферинг»
Игроки ФК «Хоффенхайм»